

Geografia

Svizzera 
 Oulens-sous-Echallens – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Oulens-sur-Lucens – ex comune ora frazione di Lucens, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)